Elrond Peredhel (Halfelf) is een personage uit de boeken van J.R.R. Tolkien. Hij werd geboren rond het jaar 500 van de Eerste Era en was, evenals Elros, een van de twee zonen van Eärendil en Elwing. Zijn ouders waren beide noch geheel Elf noch Mens, en de beide broers was het vergund te mogen kiezen met welk van de beide geslachten zij hun levenslot zouden delen (sterfelijk of onsterfelijk), dit voorrecht betrof ook Elronds nakomelingen.

Rivendel en de Ringen van Macht
In tegenstelling tot zijn broer Elros koos Elrond ervoor een Elf te zijn. Dit betekende dat hij niet sterfelijk werd zoals zijn broer maar wel uiteindelijk net als alle Elfen Midden-aarde moest verlaten. In de Tweede Era deed hij dat echter niet, maar bleef voorlopig in Midden-aarde.
Hij stichtte het toevluchtsoord Rivendel en raakte betrokken bij het werk van de Elfsmeden van Eregion (Hulst). Zij smeedden de Drie Ringen van de Elfen, waarvan Elrond er één, Vilya, zou dragen. In die dagen had de Maia Sauron nog een aangenaam uiterlijk en hoewel hij Morgoth gediend had, deed hij zich voor als een vriend van de Elfensmeden onder de naam Annatar. Hij verraadde hen echter en smeedde de Ene Ring, waarmee hij de andere ringen beheersen kon. Elrond gebruikte Vilya daarom niet, totdat Sauron door Het Laatste Bondgenootschap verslagen werd en de Ene Ring verloren ging.

Familie
Elrond trouwde met Celebrían, de dochter van Galadriel en Celeborn van Lothlórien. Zij kregen twee zonen, Elladan en Elrohir, en een dochter, Arwen Undómiel. Op reis door de Hithaeglir werd Celebrían gemarteld door Orks, maar gered door haar zonen. Zij verloor echter haar plezier in de sterfelijke landen en vertrok over zee het jaar na de aanval. Elrond nam Aragorn, een verre, verre nazaat van zijn broer Elros en het Hoofd van de Dúnedain in huis om de erfenis van Arnor en Gondor zeker te stellen, maar de jonge prins leerde zo zijn dochter kennen en werd verliefd op haar. Na verloop van tijd werd zijn liefde beantwoord. Dit was voor Elrond een groot verdriet omdat zijn dochter alleen met Aragorn kon trouwen als zij de keuze van zijn broer Elros zou maken en sterfelijk zou worden. Arwen koos uiteindelijk voor de sterfelijkheid, en Elrond vertrok in 3021 van de Derde Era zonder haar over de zee naar Valinor.

Afstamming van de koningen van het Herenigd Koninkrijk

Film
In Peter Jacksons verfilmingen van The Lord of the Rings en The Hobbit wordt het personage van Elrond gespeeld door Hugo Weaving.

Naslagwerken
 J.R.R. Tolkien, In de ban van de ring

Zie ook
 Imladris
 Halfelf

Halfelf in werk van Tolkien